Серга́ч — старинный город Нижегородской области, самое первое упоминание о котором в древних русских летописях относится к 1382 году. В ряде дореволюционных источников упоминается как Сергачевск или Сергачёвск. Административный центр Сергачского муниципального района Нижегородской области. Население —  чел. (). Город с 1779 года.

В городе находится станция Сергач — крупная железнодорожная станция, находящаяся на магистрали, связывающей центр европейской части России с Уралом.

Этимология 
Топоним происходит от имени мордовского бортника Саргаса, либо от тюрк. Сараагач — «жёлтое дерево».

География 
Город расположен на реке Пьяне, в 125 км к юго-востоку от Нижнего Новгорода. Железнодорожная станция на линии Москва — Екатеринбург.

В округе есть месторождения строительного песка, красной глины.

Климат 
Преобладает умеренно континентальный климат. Самый тёплый месяц, июль, со средней температурой 19,3 °C, а самый холодный — январь, со средней температурой −11.8 °C. Среднегодовое количество осадков — 525 мм.

История 
Первое летописное упоминание относится к 1382 году. В окрестностях Сергача у впадения в Пьяну речки Пары находится место, где по одной из версий летом 1377 года произошло Пьянское побоище. Описание о Сергаче как о населённом пункте относится к 1649 году, с тех пор он фигурирует в документах как центр поташного производства.

В 1674 году несколько жителей села Сергач основали село Грязнуху (ныне с. Волжское).

В  году в рамках административной реформы, проведённой императрицей Екатериной II, казённое село бывшей поташной конторы Сергач получает статус уездного города, центра Сергачского уезда.

Кроме дешёвого поташа и добротных «сергацких» лаптей, всероссийскую известность город получил ещё и тем, что «сергачи» с дрессированными медведями ходили по всей стране, бывали и за ее пределами: в Польше, Германии, Франции и Италии. Дрессировка медведей издавна была одним из сергачских промыслов. Вот описание герба города: «В верхнем поле нижегородский герб, в нижнем — чёрный медведь в золотом поле, означающий, что того рода зверей в окрестностях довольно». А медведей в том числе привлекали и ягоды, особенно малинники, которых в окрестностях Сергача всегда было много. Промысел существовал до начала XX века.

По описанию П. И. Мельникова-Печерского в романе «На горах», во время Отечественной войны 1812 года на Базарной площади Сергача проходил смотр медвежьих «полков», обученных для борьбы с Наполеоном.

В 1835 году в Сергаче открывается первая школа, основанная в собственном доме В. Н. Крыловым.

В 1861 году в городе числилось 3789 человек, из которых 2705 казённых крестьян, живших в слободах, 176 дворян, 83 купца, 244 мещанина; домов было 593, лавок — 16, городская земская больница и вольная аптека.

В сравнении с другими городами Нижегородской губернии Сергач считался бедным поселением. По численности населения и экономике он занимал одно из последних мест.

В 1870-х годах в связи с открытием земских учреждений развитию города стало уделяться больше внимания.

С 1910 года земская аптека в Сергаче стала отпускать медикаменты бесплатно всем проживающим в уезде, а к 1915 году в уезде действовали 4 больницы. Сергачским земством была разработана программа строительства школ, и к 1916 году в уезде работали 84 земские школы, 8 министерских училищ, 3 татарских школы, 52 церковно-приходских школы. Всего в уезде было 9814 учеников.

В 1913 году развернулось строительство железной дороги от Арзамаса до Шихран (ныне — город Канаш). Многие сотни крестьян Сергачского и соседних уездов стекались на строительство.

В 1914 году по проекту знаменитого архитектора А. В. Щусева возводится вокзал. Строительство депо завершено в 1918 году. Станция оказала большое влияние на развитие города и уезда.

18 января 1918 года в здании почтово-телеграфной конторы состоялся первый уездный съезд Советов, который провозгласил Советскую власть в Сергаче и уезде.

К середине 1920-х годов Сергач становится центром Сергачской волости, образовавшейся из селений упраздненных Богородской, Ключевской, Пожарской, Староберёзовской и Толбинской волостей. Пригородные слободы Сергача, ранее составлявшие Сергачское сельское общество Ключевской волости, образовали Сергачский сельсовет.

В июле 1929 года Сергач становится центром Сергачского района Арзамасского округа и получает статус города окружного подчинения. 6 августа 1930 года статус понижен до города районного подчинения.

7 марта 1953 года в состав города включён рабочий посёлок Сергачский.

12 сентября 1960 года в состав Сергача включены деревни Кожино, Кучино и Скочиха.

С 1 февраля 1963 по 9 января 1965 года имел статус города областного значения, затем вновь получил статус районного города.

4 марта 1968 года в черту Сергача вошли деревни Гусево и Ключево.

В 1990-е годы Сергач был газифицирован.

Статус и границы Сергача как городского поселения Сергачского района установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований — городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

Население

Экономика 
 Завод «МонолитФорм»;
 Предприятие «Нижегородсахар»;
 Предприятие «Феникс» (швейное производство);
 Сергачский хлебозавод;
 Сергачская типография;
 Предприятия железнодорожного транспорта ОАО «РЖД»;
 Предприятие «Оптиком-Сергач».

Социальная сфера 
В городе действует 11 детских садов.

За общественные перевозки отвечает МП «Сергачский автобус».

Здравоохранение Сергача представляет собой сеть многопрофильных лечебно-профилактических учреждений, оказывающих квалифицированную медицинскую помощь населению. Для удобства обслуживания населения в отдельных микрорайонах города открыты 2 детские консультации и 3 фельдшерско-акушерских пункта. Действуют Центральная районная больница и узловая поликлиника на станции Сергач ОАО «РЖД».

Гостиницы: «Камелот», «Медвежий угол», cанаторий «Серебряные ключи».

Культура 
 Районный центр культуры и досуга
 Центральная библиотека имени Шуртакова
 Краеведческий музей имени Громова
 Детская художественная школа
 Детская музыкальная школа
Образование
 Средние школы № 1,2,3,4,5,6
 ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум»
Учреждения дополнительного образования:
 Центр детского творчества
 Детская юношская спортивная школа

Спорт

Государственное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Сергач Нижегородской области» функционирует уже пятый год. За это время ФОК «Лидер» стал составным компонентом культурно-спортивной инфраструктуры района и тесно связан со всеми его социальными сферами. Он принёс огромную пользу и прекрасно служит и для укрепления здоровья детей и молодёжи, и для поиска спортивных талантов и совершенствования их мастерства.

СМИ

В Сергаче имеются следующие местные СМИ:
 Областная газета «Туган як» (ориентирована на татарскую часть населения)
 Районная газета «Сергачская жизнь»
 Телекомпания «Сергач-ТВ»

В Сергаче имеются следующие радиостанции: 
 «Мария ФМ» — 90.9;
 «Татар радиосы» — 91.4; 
 «Дорожное» — 100.1;
 «Авторадио» — 101.6; 
 «Радио России» — 105.2
 «Европа Плюс» — 106.2;

Достопримечательности 
 Собор Владимирской иконы Божией Матери (1820 года постройки).
 Дом, в котором останавливался А. С. Пушкин в 1830 году.
 Церковь Иоанна Милостивого (1831 года постройки).
 Железнодорожный вокзал, построенный в 1914 году по проекту А. В. Щусева.
 Сергачский краеведческий музей имени В. А. Громова.
 Дендропарк Сергачского лесхоза в наивысшей части города в урочище Явлейка.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

 

 
Производство поташа